Die Communauté d’agglomération de Longwy ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 27. November 1960 gegründet und umfasst 21 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Longwy.

Historische Entwicklung 
Der ursprünglich als Communauté de communes de l’agglomération de Longwy gegründete Gemeindeverband wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in den Rang einer Communauté d’agglomération erhoben und auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Longwy
Département Meurthe-et-Moselle
Gegründet 1960